Кери Хьюм (; 9 марта 1947, Крайстчерч — 27 декабря 2021) — новозеландская писательница и поэтесса. Её роман «Люди-скелеты» () был удостоен престижной Букеровской премии в 1985 году.

Биография

Ранняя жизнь 
Кери родилась в Крайстчерче, на Южном острове Новой Зеландии. Дочь столяра и кредитного менеджера, была старшей из шести детей. Её родители имели английские, шотландские и маорийские корни. Хьюм училась в North New Brighton Primary School и . Её отец умер, когда девочке было 11 лет.

После окончания школы работала сборщиком табака в Мотуэка. Она начала учиться на юриста в Университете Кентербери в 1967, но оставила обучение после четырёх семестров и вернулась на работу сборщиком табака.

Писательская карьера 
Хьюм решила стать профессиональным писателем, но, несмотря на поддержку семьи, была вынуждена вернуться на работу через 9 месяцев. Она продолжала писать, и некоторые из её работ появлялись под псевдонимом Kai Tainui. В течение этого времени она работала над романом «Люди-скелеты», который был опубликован в феврале 1984. Несколько издателей отказались от книги, пока, наконец, она не была принята издательством Spiral Collective. Роман получил премию New Zealand Book Award for Fiction в 1984 году и Букеровскую премию в 1985.

Хьюм была приглашённым писателем в Университет Отаго в 1978 году и в Университет Кентербери в 1985. Она жила в Оамару, на западном побережье Новой Зеландии. Была Патроном движения Republican Movement of Aotearoa New Zealand с 1996.

Она — аромантическая асексуалка и атеист.

Скончалась 27 декабря 2021 года.

Награды 
 Katherine Mansfield Memorial Award, 1975;
 New Zealand Literary Fund grant, 1975, 1977, 1979,
 Maori Trust Fund Prize, 1978
 East-West Centre Award, 1979;
 Book of the Year Award', 1984
 Mobil Pegasus Prize, 1985
 Booker Prize, 1985
 Scholarship in Letters, 1990;

Работы

Романы 
 The Bone People (Spiral Press, 1984)
 Bait и On the Shadow Side (в прогрессе; описаны Хьюм как «романы-близнецы», )

Поэзия 
 The Silences Between (Moeraki Conversations) (Auckland University Press, 1982)
 Lost Possessions (Victoria University Press, 1985)
 Strands (Auckland University Press, 1992)

Другие работы 
 Te Kaihau: The Windeater (George Braziller, 1986), сборник рассказов
 Te Whenua, Te Iwi/The Land and The People ed. Jock Philips (Allen & Unwin/Port Nicholson Press, 1987) включает короткий автобиографический очерк «Okatiro and Moeraki»
 Homeplaces: Three Coasts of the South Island of New Zealand (Hodder & Stoughton, 1989), автобиография с фотографиями Робина Моррисона ()
 Stonefish (Huia Publishers, 2004), рассказы и поэмы

Киноадаптация 
На рассказе Hooks and Feelers основан одноимённый фильм, в котором снялась .

Примечания

Ссылки 
 Сайт о романе

Лауреаты Букеровской премии
Асексуалы
Писательницы Новой Зеландии
Поэты Новой Зеландии